Malacandra, een sciencefictionboek van C.S. Lewis, in het Engels oorspronkelijk uitgegeven als Out of the Silent Planet;
 Out of the Silent Planet (Iron Maiden), een single van Iron Maiden, vernoemd naar bovenstaand boek;
 Out of the Silent Planet (King's X), een album van King's X, tevens vernoemd naar bovenstaand boek.